Sydvästöarna eller Sydvästra öarna kan syfta på:
Ryukyuöarna – en ögrupp i Östkinesiska havet i nordvästra Stilla havet som tillhör Japan
Sydvästöarna, Palau – en ögrupp i Palau i Stilla havet